Открытый чемпионат Халле по теннису (; также известен под спонсорскими названиями: с 1993 по 2018 год Gerry Weber Open, с 2019 по 2021 год Noventi Open, с 2022 года Terra Wortmann Open) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в июне в Халле (Германия) на открытых травяных кортах. С 2015 года турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,3 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Немецкий приз основан накануне сезона-1993 в рамках расширения серии турниров на данном покрытии в предуимблдонский период календаря. Первый приз имел базовую категорию основного тура ассоциации.

В 2000 году чемпионат в Халле был избран «турниром года» в категории ATP International.

В 2015 году, в рамках расширения травяного отрезка календаря, статус турнира был повышен на одну ступень градации календаря.

Победители и финалисты 
Рекордсменом турнира по числу титулов является Роджер Федерер, выигрывавший его в одиночном разряде десять раз, в том числе четырежды подряд между 2003 и 2006 годом. Федерер также выиграл турнир пар в 2005 году, когда его партнёром был соотечественник Ив Аллегро. Евгений Кафельников является трёхкратным победителем турнира в одиночном разряде. Наибольшее количество титулов в парах у Равена Класена (три титула). По два — у Йонаса Бьоркмана, Давида Рикла, Михаила Южного, Айсам-уль-Хака Куреши, Юлиана Ноула, Раджива Рама, Лукаша Кубота и Марсело Мело .

Немецкие теннисисты семь раз побеждали в родных стенах в одиночном разряде: первым в 1994 году стал Михаэль Штих, а последний раз, в 2016 году, — Флориан Майер. Семь германских теннисистов также являются чемпионами турнира в парах.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт